Témiscouata puede referirse a:

Topónimos

( Quebec)
 Lago Témiscouata, estanque de la cuenca hidrográfica del río San Juan.
 Témiscouata, municipio regional de condado de Bas-Saint-Laurent.
 Témiscouata, antiguo condado de Quebec.
 Témiscouata-sur-le-Lac, ciudad de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Elzéar-de-Témiscouata, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Honoré-de-Témiscouata, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Rivière-du-Loup–Témiscouata, circunscripción de Quebec. 
 Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, circunscripción de Canadá.